

Arme 
Le fusil peut désigner plusieurs gammes d'armes à feu pourvues d'un canon long et d'une crosse d'épaule :
 Fusil d'assaut ;
 Fusil de précision ;
 Fusil de chasse ;
 Fusil à poudre noire ;
 Fusil à vent.

Outil 
 Fusil : outil pour aiguiser les couteaux.

Photographie 
 Fusil photographique

Patronyme et pseudonyme 
 Gérard Fusil (1946-) : journaliste et homme de radio français.
 Louise Fusil (1771-1848) : actrice française, née Louise Fleury.

Toponymes 
Rivière au Fusil, un affluent du golfe du Saint-Laurent, coulant dans L'Île-d'Anticosti, MRC Minganie, Côte-Nord, Québec, Canada.

Voir aussi 
 Fusilier
 Carabine de chasse
 Carabine militaire